Алекса́ндр Петру́шин:
 Петрушин, Александр Иванович (род. 1947) — советский шахматист.
 Петрушин, Александр Антонович (род. 1950) — тюменский историк-краевед.